Procedure er et fremmedord, der stammer fra det latinske "procedere", som betyder at gå fremad. Ordet anvendes i flere sammenhænge.